Ixora, een plantengeslacht, in het Surinaams fayalobi genoemd, in het bijzonder:
Pauwenkers (Ixora coccinea), een soort met vaak vuurrode bloemen
Faja Lobbi, een Nederlands-Surinaamse documentaire uit 1960 van Herman van der Horst 
Faja Lobi KDS, een Nederlandse amateurvoetbalclub
 VV Faja Lobi, een voormalige voetbalclub opgegaan in Faja Lobi KDS
Fajalobie (platenlabel), een Nederlands platenlabel uit de jaren 1970 voor Surinaamse muziek
 Faja Lobi (merk), een Nederlands voedingsbedrijf dat Surinaamse producten maakt.